Leonor da Áustria pode referir-se a:

 Leonor da Áustria, Rainha de Portugal e de França (1498-1558) - casada com o rei Manuel I de Portugal e, depois, com Francisco I de França
 Leonor da Áustria, Duquesa de Mântua - casada com o duque Guilherme Gonzaga de Mântua
 Leonor da Áustria, Rainha da Polónia (1653–1697) - casada com o rei Miguel Korybut Wiśniowiecki da Polónia

Desambiguação